Die Kunst des Krieges bezeichnet:
 die Theorie und Praxis im Militärwesen, siehe Kriegskunst
 das Buch Sūnzǐ bīngfǎ von Sunzi, siehe Die Kunst des Krieges (Sunzi)
 das Buch Dell'Arte della Guerra von Niccolò Machiavelli, siehe Die Kunst des Krieges (Machiavelli)
 einen Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2016), siehe Tatort: Die Kunst des Krieges

Siehe auch:
 The Art of War